Almendros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almendros (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Almendros (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar